La nazionale di pallavolo maschile del Belgio è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Belgio ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Belgio.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

World League

European Golden League

Giochi europei

Collegamenti esterni